Уэсли Уэльс А́ндерсон (, род. , Хьюстон, Техас, США) — американский кинорежиссёр, сценарист, актёр и продюсер. Один из представителей американского независимого кино. Андерсон работает в основном в жанрах комедии и трагикомедии; для его фильмов характерен необычный визуальный стиль с узнаваемыми авторскими приёмами (симметрия кадра, пастельные цвета, нестандартное использование декораций и экранных титров). Номинант на премию «Оскар» в категории «Лучший оригинальный сценарий» за фильмы «Семейка Тененбаум» (2001) и «Королевство полной луны» (2012). Также был дважды номинирован на премию в категории «Лучший анимационный полнометражный фильм» за мультфильмы «Бесподобный мистер Фокс» (2009) и «Остров собак» (2018). Как режиссёр, сценарист и продюсер был номинирован на премию «Оскар» в 2015 году за фильм «Отель „Гранд Будапешт“».

Биография 
Уэсли Уэльс Андерсон родился 1 мая 1969 года в Хьюстоне, Техас, США. Отец Уэсли, Мэлвер Андерсон, был владельцем рекламной компании, а его мать, Тексас Андерсон (Texas Anderson), работала археологом, а впоследствии стала агентом по недвижимости. Андерсон рос с двумя братьями, Эриком и Мелом, родители развелись, когда Андерсону исполнилось 8 лет. Позже Андерсон описал развод родителей как «самое важное событие в моей жизни и жизни моих братьев». Ситуация с разводом послужила предпосылкой к написанию истории «Семейка Тененбаум».

Дебютный фильм Андерсона, «Бутылочная ракета» (1996), основанный на событиях короткометражки, который он сделал с Люком и Оуэном Уилсоном. Картина была хорошо принята критиками, но провалилась в прокате.

Следующий фильм Андерсона, «Академия Рашмор» (1998), причудливая комедия о событиях, происходящих в престижной академии Рашмор, где неудачливый ученик Макс Фишер влюбляется в молодую учительницу, в главных ролях Джейсон Шварцман и Билл Мюррей. Картину ждал успех как у критиков, так и у зрителей. Мюррей с этого момента появлялся в каждом фильме Андерсона и по сей день. В этой картине формируется уникальный стиль Уэса, который сделает его узнаваемым во всём кинематографе.

Фильм «Семейка Тененбаум» (2001) показал ещё больший успех, чем Академия Рашмор, заработав более $ 50 млн на внутренних кассовых сборах, а также был номинирован на премию «Оскар» (первая номинация для Андерсона) в категории «Лучший оригинальный сценарий».

Следующая картина Андерсона — «Водная жизнь Стива Зиссу» (2004). Кино посвящено Жаку-Иву Кусто и его творчеству. Является самой масштабной и дорогой картиной в карьере Андерсона (бюджет 50$ млн), но отзывы критиков оказались смешанными, и картину ждал провал в прокате.

Личная жизнь 
Андерсон живет в Париже. Состоит в отношениях с художницей Джуман Малуф. Именно ей посвящён фильм «Королевство полной луны». В 2016 году у пары родилась дочь Фрея, названная в честь героини фильма «» Фрэнка Борзейги.

Его брат — писатель, иллюстратор и актер Эрик Чейз Андерсон. Он иллюстрировал выпуски Criterion Collection некоторых фильмов Андерсона («Академия Рашмор», «Семейка Тененбаум», «Водная жизнь Стива Зиссу» и «Поезд на Дарджилинг») и озвучил Кристофферсона Сильверфокса в фильме «Бесподобный мистер Фокс».

Режиссёрский стиль 
Режиссёрский стиль Уэса вдохновлён картинами Стэнли Кубрика (особенно «Заводной апельсин»), французской «новой волны» и Мартина Скорсезе (фильм «Злые улицы» вдохновил Андерсона на создание своей дебютной картины «Бутылочная ракета»). В основе визуального стиля Андерсона лежит симметрия, центрирование, красочная палитра и высокая степень детализации. Картины Андерсона являются авторскими, так как он принимает участие в каждом этапе кинопроизводства. Андерсон — меломан, тщательно подбирающий музыку к фильму, хороший пример этому — «Поезд на Дарджилинг».

По словам Андерсона, все его фильмы — личные, от начала до конца.
 Я не задаюсь целью исследовать какой-то конкретный аспект своей личности. Каждый раз получается по-новому: «Королевство», например, кто-то однажды назвал «воспоминанием о фантазии». Это эмоции, которые я сам испытывал в том возрасте, и моё представление о том, как эти эмоции надо выражать.

Пятью своими любимыми фильмами, увиденными на DVD, он назвал «Terror’s Advocate», аниме «Евангелион», «Из жизни марионеток», «Уроки жизни» и «Пропавший без вести».

Фильмография

Полнометражные фильмы 
 1996 — Бутылочная ракета ()
 1998 — Академия Рашмор ()
 2001 — Семейка Тененбаум ()
 2004 — Водная жизнь Стива Зиссу ()
 2007 — Поезд на Дарджилинг. Отчаянные путешественники ()
 2009 — Бесподобный мистер Фокс ()
 2012 — Королевство полной луны ()
 2014 — Отель «Гранд Будапешт» ()
 2018 — Остров собак ()
 2021 — Французский вестник ()
 2023 — Город астероидов ()
 TBA — Чудесная история Генри Шугара ()

Короткометражные фильмы 
 1994 — Бутылочная ракета ()
 2007 — Отель «Шевалье» ()
 2012 — Кинопоказ для отряда кузена Бена с Джейсоном Шварцманом ()
 2013 — Кастелло-Кавальканти ()

Награды и номинации

Примечания 

Лауреаты премии «Давид ди Донателло»
Лауреаты премии BAFTA
Лауреаты премии «Энни»
Лауреаты премии Гильдии сценаристов США
Выпускники Техасского университета в Остине
Выпускники Колледжа гуманитарных наук Техасского университета в Остине
Продюсеры — лауреаты премии «Золотой глобус»
Сценаристы анимации